

Albums/EP 
 Everybody knows Johnny Hodges (1964), een muziekalbum van Johnny Hodges
 Everybody knows (Sonia) (1990), een muziekalbum van Sonia
 Everybody knows (album van Prairie Oyster) (1991), een muziekalbum van Prairie Oyster
 Everybody knows (album van Trisha Yearwood) (1996), een muziekalbum van Trisha Yearwood
 Everybody knows (EP van Ryan Adams) (2007), een EP van Ryan Adams
 Everybody knows (The Young Gods) (2010), een muziekalbum van The Young Gods

Liedjes 
The Dave Clark Five
 Everybody knows (I still love you) (1964), geschreven door Dave Clark en Lenny Davidson
Beginregel: Everybody knows you've been treating me bad
 Everybody knows (you said goodbye) (1967), geschreven door Les Reed en Barry Mason
Beginregel: Wish they hadn't seen you walk away
Overig
 Everybody knows (lied van Johnny Hodges) (1964), een lied dat geschreven en gezongen werd door Johnny Hodges
 Everybody knows (Billie Davis and The LeRoys) (1996), een lied van Billie Davis And The LeRoys
 Everybody knows (Leonard Cohen) (1988), een lied van Leonard Cohen
 Everybody knows (lied van Prairie Oyster) (1992), een lied van Prairie Oyster
 Everybody knows (lied van Trisha Yearwood) (1996), een lied van Trisha Yearwood
 Everybody knows (Johan) (1996), een lied van de Nederlandse band Johan
 Everybody knows (Except You) (1997), een lied van Except You
 Everybody knows The Claus (1997), een lied van het tienertrio Hanson
 Everybody knows (Westlife) (1999), een lied van Westlife
 Everybody knows (Dixie Chicks) (2006), een lied van Dixie Chicks
 Everybody knows (lied van Ryan Adams) (2007), een lied van Ryan Adams
 Everybody knows (John Legend) (2009), een lied van John Legend dat hij schreef met Kawan Prather, James Ho en Terrence Smith
 Everybody knows (Giuliano Palma & the Bluebeaters) (2015), een lied van Giuliano Palma & the Bluebeaters

Film 
 Everybody Knows, internationale titel van Todos lo saben, een Spaanse film uit 2018

Zie ook 
 Everybody knows this is nowhere (doorverwijspagina)
 Everybody Knows You're Not In Love (1968), lied van The Electric Prunes